Чалый, Валерий:
 Чалый, Валерий Александрович (род. 1958) — советский футболист, украинский и российский футбольный тренер.
 Чалый, Валерий Алексеевич (род. 1970) — украинский дипломат и политический эксперт.